

События 
 Лопе ибн Муса побеждает в сражении губернатора Уэски Мухаммеда аль-Тавиля.
 Безрезультатно завершилась двухлетняя осада Парижа норманнами
 В Византии начато издание Василик
 Составлен один из древнейших памятников армянской письменности — «Лазаревское Евангелие»(«Լազարյան Ավետարան»)
 Карл III Толстый обвинил своего канцлера Лиутварда в связи с императрицей Рихардой. Императрица объявила, что после стольких лет брака она девственна, доказала свою невинность и постриглась в монахини, а Лиутвард бежал к племяннику Карла Арнульфу
 11 ноября Карл III Толстый низложен на имперском сейме в Трибуре, его трон занял Арнульф Каринтийский
 18 сентября венецианский флот под командованием дожа Пьетро I Кандиано в сражении у Макарски разгромлен неретванами
 Морские венецианцы объединились под властью дожа Пьетро Трибуно
 В Японии на престол взошёл император Уда (Садаёси)
 После смерти мужа править Силлой стала королева Чинсон
 Граф Одо Парижский провозглашён королём западных франков
 В Шабли построен склеп для захоронения мощей св. Мартина
 Во Франции около Риполя построен замок Сан-Хуан де Абадесес
 Царевич Баграт I, сын царя Абхазии Дмитрия II убил царя Адарнасэ и занял абхазский трон
 Монахи-колумбиты, отплыв из Исландии, достигли Новой Шотландии и основали там колонию
 Царь Хазарского каганата заключил союз с гузами против печенегов

Родились 
См.также: :Категория:Родившиеся в 887 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 887 году
 Коко (Токиясу) — японский император
 Чонган — правитель Силлы
 Арсений — святой, предстоятель Грузинской церкви
 Ганто — настоятель монастыря Дзуйгандзи, один из основоположников дзен-буддизма
 Джованни II Партечипацио — умер венецианский дож
 Адарнасэ — убит абхазский царь, сын узурпатора Иоанна Шавлиани
 18 сентября — в сражении погиб венецианский дож Пьетро I Кандиано

См. также